Liebeslieder bezeichnet:

 Liebeslieder (Album), Folk-Album von Hannes Wader
 Liebeslieder (Strauss) op. 114, Walzer von Johann Strauss (Sohn) (1852)
 Liebeslieder-Walzer op. 52, Liederzyklus von Johannes Brahms

Siehe auch:
 Liebeslied